Olsberg ist der Name folgender Orte:
 Olsberg, Stadt im Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Olsberg AG, Gemeinde im Kanton Aargau, Schweiz
 Olsberg BL, bis 1882 selbstständige Gemeinde (seither Teil von Arisdorf, Kanton Basel-Landschaft)
 Olsberg (Moselle), 

Olsberg ist der Name folgender Personen:
 Karl Olsberg, Pseudonym von Karl-Ludwig von Wendt (* 1960), deutscher Romanautor

Olsberg bezeichnet außerdem
 einen Berg (703,2 m) im Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen, siehe Olsberg (Berg)
 das Stift Olsberg, ein ehemaliges Kloster in Olsberg AG (Schweiz)
 die Olsberg GmbH, siehe Olsberger Hütte

Siehe auch: